Владимир Гро́мов:
 Громов, Владимир Всеволодович (род. 1931) — советский и российский химик.
 Громов, Владимир Павлович (род. 1940) — российский политический деятель.
 Громов, Владимир Прокофьевич (род. 1950) — казачий генерал.